Kalamazoo hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
Kalamazoo (Míchigan), ciudad ubicada en el Condado de Kalamazoo, estado estadounidense de Míchigan

Geografía
Río Kalamazoo

Instituciones
Kalamazoo College, universidad privada de artes liberales

Deporte
Kalamazoo Kingdom, equipo de fútbol de los Estados Unidos 
Kalamazoo Outrage, equipo de fútbol de los Estados Unidos